Lucius Apustius Fullo ist der Name folgender Personen:

 Lucius Apustius Fullo (Konsul 226 v. Chr.), römischer Konsul
 Lucius Apustius Fullo (Prätor), römischer Prätor 196 v. Chr.